Чикман — река в России, протекает в Александровском районе Пермского края. Длина реки составляет 55 км, площадь водосборного бассейна — 600 км².

Река вытекает из Чикманского болота на предгорьях Среднего Урала. Исток лежит на водоразделе Косьвы и Яйвы, находится к востоку от горы Шелудяк (695 м НУМ). Течёт главным образом в западном и северо-западном направлениях, течение носит горный характер. Русло реки сильно извилистое, берега в верхнем и среднем течении скалистые, в нижнем течении берега болотистые, много прямых длинных плесов. Весной и в осенний паводок вода высокая, летом река сильно мелеет.

Почти всё течение реки проходит среди гор и холмов, покрытых таёжным лесом, в нижнем течении река огибает с юга возвышенность Чикманский Камень. Ширина реки в верхнем течении 10-15 метров, в нижнем около 20 метров. В нижнем течении река часто разбивается на протоки, образуя острова.

В среднем течении на левом берегу реки стоит посёлок Чикман.

Впадает в Яйву выше деревни Сухая.

Притоки (км от устья) 
 река Власье (пр)
 река Островная (лв)
 река Мелехино (пр)
 18 км: река Талица (лв)
 река Сухая (пр)
 23 км: река Сюзь (лв)
 река Каменка (пр)
 река Алёшина (лв)
 река Рассольная (пр)
 33 км: река Полуденная (лв)
 река Мутная (пр)
 река Булыга (пр)
 река Молчанка (пр)
 река Чердынская (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьва (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100007093.

Примечания 

Притоки Яйвы
Реки Александровского района Пермского края